Найджел Фарадж — британський політик і лідер Партії незалежності Сполученого Королівства
 Салман аль-Фарадж — саудівський футболіст
 Халед аль-Фарадж — сирійський борець греко-римського стилю